Panagiotis Gionis (, * 7. Januar 1980 in Marousi) ist ein griechischer Tischtennisspieler. Er ist moderner Abwehrspieler, mit Topspin-Spiel auf der Vorhand und Unterschnitt-Abwehr auf der Rückhand. Er nahm fünfmal an den Olympischen Spielen teil.

Erfolge 
Gionis wurde unter anderem viermal Griechischer Meister im Einzel. Bei den Mittelmeerspielen 2009 in Pescara siegte er im Endspiel gegen den Kroaten Andrej Gaćina. Seit 1997 nahm er an 15 Weltmeisterschaften teil, wo er 1997 im Teamwettbewerb Platz sechs erreichte.

Im Endspiel der Tischtennis-Mannschaftseuropameisterschaften 2013 zwischen Griechenland und Deutschland gewann der zu diesem Zeitpunkt 64. der Weltrangliste, nach überraschenden Erfolgen in den Runden zuvor, zunächst in fünf Sätzen gegen den späteren Mannschafts-Europameister Patrick Baum und unterlag im entscheidenden Spiel in 1:3 Sätzen gegen Dimitrij Ovtcharov. Im Einzel errang der 33-Jährige eine Bronzemedaille, unterlag allerdings im Spiel um den dritten Platz dem Weißrussen Wladimir Samsonov mit 2:4 Sätzen.

Gionis spielte bei verschiedenen europäischen Vereinen. So wechselte er 2001 vom griechischen Klub AC Pere nach Deutschland zum Zweitbundesligisten WTTF Ramstein, 2003 schloss er sich dem französischen TT-Verein in Metz an. Von 2008 bis 2014 spielte er in Frankreich bei Angers Vaillante Sports, mit dessen Team er 2012 im ETTU Cup das Endspiel erreichte. Danach wurde er von Borussia Düsseldorf verpflichtet, mit dessen Team er in den Saisons 2014/15 und 2015/16 Deutscher Meister und Pokalsieger wurde.

Anfang 2016 wurde sein Wechsel von Düsseldorf zum polnischen Verein Bogoria Grodzisk bekannt gegeben, von dort wechselte er 2017 nach Tschechien zum TTC Ostrava.

2021 nahm er an den Olympischen Spielen Tokio 2020 teil. Dabei kam er bis zur dritten Runde, in der er von dem Südkoreaner Jung Young-sik besiegt wurde.

Privat 
Panagiotis Gionis ist Zahnarzt.

Equipment 
Gionis benutzt ein Petr Korbel FL Holz von Butterfly mit dem Butterfly Tenergy 05 Belag auf der Vorhand und dem Butterfly Feint Long II Belag auf der Rückhand.

Turnierergebnisse

Literatur 
 Rahul Nelson: Mit Leib und Seele Grieche, Zeitschrift tischtennis, 2015/2 Seite 8–13

Weblinks 
  (abgerufen am 9. Oktober 2013)
  (abgerufen am 9. Oktober 2013)
  (abgerufen am 9. Oktober 2013)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Griechenland)
Tischtennisspieler (Frankreich)
Tischtennisspieler (Borussia Düsseldorf)
Griechischer Meister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Griechenland)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Europaspielen (Griechenland)
Grieche
Geboren 1980
Mann
Teilnehmer der Europaspiele 2019